Komo steht für:
 eine Ethnie in Äthiopien und im Sudan, siehe Kwama (Volk)
 Komo (Bantusprache) in der Demokratischen Republik Kongo
 Komo (Departement) in Gabun
 Komo (Bucht von Bonny) in Gabun
 Komo (Insel) in Fidschi
 Komo (Koma-Sprache), siehe Komuz-Sprachen

KOMO steht für:
 KOMO-AM, US-Radiosender in Seattle

Siehe auch:
 Komos (Begriffsklärung)

Abkürzung